Guéra (regio) - regio in Tjaad
 R. M. Guéra - Servisch striptekenaar en illustrator